Natura bezeichnet

 Natura-Werk Gebr. Hiller, 1901 in Hannover von Georg Hiller mitgegründetes Unternehmen der Reformwarenbranche
 Natura & Co, auch als Natura Cosméticos sowie Natura Cosméticos S.A. bezeichnet, brasilianischer Hersteller und Vermarkter von Kosmetik, Parfum und Pflegeprodukten